Karlsberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Deutschland:
 Karlsberg (Berlin), , Erhöhung im Berliner Grunewald
 Karlsberg (Harrislee), Ort der Gemeinde Harrislee bei Flensburg
 Karlsberg (Kassel), Ort im Habichtswald bei Kassel, westlichster Punkt des Bergparks Wilhelmshöhe
 Karlsberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Karlsberg (Starnberger See), ehemalige Hofmark auf der Roseninsel im Starnberger See, Bayern
 Karlsberg (Weikersheim), Wohnplatz der Stadt Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schloss Karlsberg, klassizistisches Schloss, das ab dem Jahr 1778 errichtet wurde und 1793 durch französische Revolutionstruppen niedergebrannt wurde
 Karlsberg (Schwedt/Oder), Wohnplatz im Ortsteil Zützen der Stadt Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark, Brandenburg

in Kärnten, Österreich:
 Karlsberg (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft von St. Veit an der Glan, Bezirk St. Veit an der Glan
 Schloss Karlsberg (Kärnten), Schloss in der Gemeinde St. Veit an der Glan
 Burg Karlsberg (Kärnten), Burgruine in der Gemeinde St. Veit an der Glan
 Steuerbezirk Karlsberg, ehemaliger Steuerbezirk in Kärnten
 Gemeinde Karlsberg, ehemalige Gemeinde in Kärnten

sonstwo:
 Karlsberg, Kreis Angerburg, Ostpreußen, heute: Sapieniec (Pozezdrze), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Karlsberg am Queis, Kreis Lauban, Schlesien, heute: Karłowiec, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Karlsberg, Kreis Glatz, Schlesien, heute: Karłów (Radków), Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Karlsberg, Stadt Rastenburg, Ostpreußen, ab 1945: Suchodębie (Kętrzyn), untergegangener Ort in der Stadt Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Karlsberg, Kreis Strasburg, Westpreußen: Podgórz (Brodnica), Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Karlsberg, bis 1918 deutscher Name des Dorfes Gura Putnei, Rumänien
 Burg Karlsberg, deutscher Name der Burg Kašperk, Tschechien
 Karlsberg (Ungarn)

Karlsberg bezeichnet außerdem:
 einen Operettenstaat aus Sigmund Rombergs The Student Prince (1924)
 Karlsberg Brauerei, Brauerei in Homburg, Saarland

Karlsberg ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Karlsberg (1899–1985), deutscher Rechtsanwalt und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Carlsberg
 Karlberg